Vintertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vintertjärnen (Nora socken, Västmanland, 660878-144113), sjö i Nora kommun, 
Vintertjärnen (Nora socken, Västmanland, 660968-144429), sjö i Nora kommun, 
Vintertjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Vintertjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Vintertjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Vintertjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 689612-151319), sjö i Ljusdals kommun, 
Vintertjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 689636-150714), sjö i Ljusdals kommun, 
Vintertjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun och Östersunds kommun,  (8,68 ha)
Vintertjärnen (Häggenås socken, Jämtland, 702675-147445), sjö i Östersunds kommun, 
Vintertjärnen (Häggenås socken, Jämtland, 702882-145617), sjö i Östersunds kommun, 
Vintertjärnen (Häggenås socken, Jämtland, 702967-147598), sjö i Östersunds kommun, 
Vintertjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Vintertjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Vintertjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (14,6 ha)
Vintertjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Vintertjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 712220-168768), sjö i Vindelns kommun, 
Vintertjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715151-167575), sjö i Vindelns kommun, 
Vintertjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn